
Termin -{The Heat}- ima više značenja.

 The Heat (филм из 2013)
 The Heat (Album Toni Brakstona), album iz 2000.